W Rumunii
 Godinești – gmina w okręgu Gorj
 Godinești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Godinești
 Godinești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Zam